Die Abkürzung TEV steht für:

 Teileinkünfteverfahren;
 Total Economic Value, ein Begriff aus der Umweltökonomik;
 Total Enterprise Value, ein Begriff aus der Finanzwelt;
 Tennis- und Eissportverein, zum Beispiel TEV Miesbach;
 Tischeishockeyverein; siehe Deutscher Tischeishockey-Verband;
 Tabakätzvirus;
 Thüringer Eisenbahnverein;
 Thermostatisches Expansionsventil;
 Flughafen Teruel nach dem IATA-Code.

Die Abkürzung TeV steht für:
 Tera-Elektronenvolt, eine Billion eV; einer Einheit der Energie, die in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik häufig benutzt wird.

TEV